El término Hubble puede referirse a:

 Edwin Hubble, un astrónomo estadounidense.
 la ley de Hubble;
 la secuencia de Hubble;
 el telescopio espacial Hubble;
 el asteroide 2069 Hubble;
 el cráter lunar Hubble.
 El Municipio de Hubble, en Misuri, Estados Unidos.